Evidence (z lat. e-visu, z viděného) znamená:

 Původně a ve filosofii zřejmost nějakého stavu věcí, kterou lze vidět „na vlastní oči“. Odtud například:
 Evidence Based Medicine
 V běžné řeči, v administrativě apod. soustavné vedení záznamů, například: 
 Centrální evidence sbírek
 Daňová evidence
 Evidence sbírkových předmětů
 Evidence trestního řízení

Literatura 
 Ottův slovník naučný, heslo Evidence. Sv. 8, str. 850

Externí odkazy 
 

 Evidence obyvatelstva ČR
 Různé evidence na Portálu veřejné správy ČR